Габріель Гайнце (;  19 квітня 1978, Креспо) — аргентинський футболіст.
 Ян Гайнце (;  17 серпня 1963, Трнбй) — данський футболіст.